Tunguska může znamenat:
 Tunguska (přítok Amuru) – řeka v Chabarovském kraji
 Tunguska (přítok Kuržiny) – řeka v Tomské oblasti
 Tunguska (přítok Vasjuganu) – řeka v Tomské oblasti
 Tunguska (přítok Pojmy) – řeka v povodí Angary
 Tunguska (přítok Amynu) – řeka v povodí Kolymy
 Tunguska (přítok Žuji) – řeka v povodí Leny

Související články 
 Dolní Tunguska – přítok Jeniseje
 Podkamenná Tunguska (Prostřední Tunguska) – přítok Jeniseje
 Angara (Horní Tunguska) – přítok Jeniseje
 Tunguská událost – událost v oblasti Podkamenné Tungusky z 30. června 1908
 9K22 Tunguska – sovětský hybridní protiletadlový raketový komplet